DGVM steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement, deutsche Querschnittsorganisation für hauptamtlich geführte Verbände
 Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmodifikation und Verhaltensmedizin, deutscher Berufsverband

Abkürzung